Esolus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant och Claudius Rey 1872. Esolus ingår i familjen bäckbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Bäckbaggar
Esolus